

Села 
 Лучки — Полтавська область, Полтавський район, Кобеляцька міська громада (до 2020 року — Кобеляцький район)
 Лучки — Полтавська область, Полтавський район, Решетилівська міська громада (до 2020 року — Решетилівський район)